Blomdahl är ett svenskt efternamn, som burits av bland andra:

 Gunnar Blomdahl (född 1955), företagsledare
 Johan Ulric Blomdahl (1762–1836), präst
 Karl-Birger Blomdahl (1916–1968), tonsättare, professor, musikchef vid Sveriges Radio
 Mathias Blomdahl, (född 1973), kompositör, textförfattare, sångare och musiker (gitarr)
 Patric Blomdahl (född 1984), ishockeyspelare
 Torbjörn Blomdahl (född 1962), biljardspelare

Svenska efternamn